Чигирь — многозначный термин:

Фамилия 
 Чигир (Чигирь) — фамилия из Списка дворянских родов Могилёвской губернии.

 Чигирь, Александр Альбертович (род. 1968) — советский и российский, а позже немецкий ватерполист, вратарь, бронзовый призёр Олимпийских игр. 
 Чигирь, Андрей Васильевич — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 5495; 6 декабря 1836.
 Чигирь, Григорий Васильевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 8036; 26 ноября 1848.
 Чигирь, Михаил Николаевич (род. 1948) — белорусский политик, премьер-министр Республики Беларусь с 1994 по 1996 гг.

Топоним 
 Чигирь — деревня в Кемеровской области.
 Чигирь — река в Кемеровской области.
 Чигирь — озеро в Новосибирской области.
 Чигирь — один из вариантов названия исчезнувшего села Чегир в Крыму.

Другие значения 
 Чигирь — водоподъемное устройство в виде колеса с ковшами или барабана с канатом, снабженным черпаками.
 Чигирь — в славянской мифологии название последней «утренней звезды», гаснущей на небе, планета Венера.